Анатолий Ситников:
 Ситников, Анатолий Андреевич (1940—1986) — заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, ликвидатор аварии на ЧАЭС.
 Ситников, Анатолий Викторович (1920—1943) — советский военный лётчик.